Köyceğiz (district), district in Turkije
Köyceğiz (plaats), hoofdplaats van het district